Rusinowo ist der Name von sechs Orten in Polen:

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rusinowo (Kruszwica)
 Rusinowo (Rypin)

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rusinowo (Sadlinki) (deutscher Name: Reussenau/Russenau, Kreis Marienwerder)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rusinowo (Postomino) (Rützenhagen, Kreis Schlawe)
 Rusinowo (Świdwin) (Rützenhagen, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Rusinowo (Tuczno) (Ruschendorf, Kreis Deutsch Krone)